Hansabucht ist der Name folgender Buchten:

 Hansa Bay an der Nordküste der Madang Province in Papua-Neuguinea
 Hansa Bugt an der Ostküste der Sabine Ø östlich von Grönland
 Hansabucht (Yule Bay), nördliche Nebenbucht der Yule Bay an der antarktischen Pennell-Küste